Australopitecino puede referirse a dos homínidos bípedos ya extintos y relacionados:

 Australopitecinos gráciles, primer homínido bípedo. 

 Australopitecinos robustos, descendientes de los anteriores y caracterizados por fuerte mandíbula y molares.